Никогайо́с (Николай) Фадде́евич (Тадевосович) Тиграня́н (Тигранов) (; 31 августа 1856, Александрополь, ныне Гюмри — 17 февраля 1951, Ереван) – армянский и советский композитор, музыковед, фольклорист, пианист, музыкально-общественный деятель, ученик Н. А. Римского-Корсакова, и Н. Ф. Соловьева, Народный артист Армянской ССР (1933), Герой Труда (1936).

Биография 
В девятилетнем возрасте полностью потерял зрение.
 
Учился в Венском Институте слепых.

Игре на фортепиано обучался у профессора Венской консерватории В. Шеннера, под его же руководством изучал музыкально-теоретические дисциплины.

В 1893 году совершенствовался по теории композиции у Н. А. Римского-Корсакова и Н. Ф. Соловьева в Петербурге.

С 1894 года неоднократно выезжал в города Закавказья, Кавказа, России, Западной Европы, где выступал как пианист и лектор.

Участвовал в многочисленных фольклорных экспедициях, публиковал статьи о восточной музыке.

Организовал в Александрополе школу для слепых, был её директором, вёл ряд музыкально-теоретических дисциплин.

В 1934 переехал в Ереван, где занимался преподавательской деятельностью и изданием своих музыкальных произведений.

Творческие заслуги 
Н. Ф. Тигранян является одним из основоположников армянской национальной фортепианной музыки.

Он первым из армянских композиторов записал и обработал (для фортепиано, струнных и духовых ансамблей, а также для симфонического оркестра) песни, исполняемые армянскими гусанами, ашугами, сазандарами и виртуозами-инструменталистами: дудукистами, таристами, кеманчистами, зурначами и т. д.

В своих обработках Тигранян стремился сохранить «верность духу подлинника», передать специфику народного инструментального интонирования, гармонии многоголосия, ладовых особенностей народного мелоса, своеобразной пластики народных танцев.

Многие образцы народной музыки, которая бытовала в городах Закавказья в 19 и начале 20 века, сохранились именно благодаря записям и обработкам Никогайоса Фаддеевича Тиграняна. Он стал первым композитором на Ближнем Востоке, который записал и художественно обработал персидские мугамы.

Найденные Тиграняном способы записи и обработки народных мелодий, а также применявшиеся им принципы формообразования получили дальнейшее развитие в сочинениях многих армянских композиторов.

Записанные и обработанные Н. Ф. Тиграняном народные мелодии использовали в своих сочинениях А. А. Спендиаров, M. M. Ипполитов-Иванов, Г. А. Казаченко, Р. М. Глиэр, А. Т. Тигранян, С. В. Бархударян, А. С. Айвазян, А. И. Хачатурян и другие известные композиторы.

Основные музыкальные произведения 

Для симфонического оркестра:
 Характерные пьесы, обработки мугамов
Для струнного квартета
 Обработки мугамов
Для скрипки и фортепиано:
 Мугам «Шахназ»
Для фортепиано:
 Армянские народные танцы, десять мугамов
Для голоса и фортепиано:
 Обработки армянских народных песен, в том числе «Лунная ночь», «Приди домой», «Дни неудач», «Для тебя», «Любимая»
Для хора:
 Песни
Обработки армянских народных песен и танцев:
 «Армянские народные танцы» (1896)
 «Армянские народные танцы» (1935)
 «Избранные произведения» (1952)

Литературные сочинения 
 Мысли о восточной музыке, «Новое время», 1901, 15 янв.
Публикации в сборниках:
«Закавказские народные песни и танцы», 1887
«Армянские народные танцы», 1896, 1935
«Избранные произведения», 1952

Признание заслуг 

 За свою музыкально-просветительскую деятельность Никогайос Фаддеевич Тигранян удостоился Бронзовой медали на Всемирной выставки в Париже (1900) как «пионер по собиранию и обработке восточных мотивов».
 Народный артист Армянской ССР (13.04.1933)
 Герой Труда (1936)
 Орден Трудового Красного Знамени (04.11.1939)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 В Армении учреждена «Медаль имени Н. Ф Тиграняна»
 В Ереване есть улица Никогайоса Тиграняна

См. также 
 Армянская музыка
 Армянская народная музыка

Примечания

Литература 
 Гумреци, Николай Фаддеевич Тигранов и музыка Востока. Л., 1927
 Худабашян К., Лады и гармония в произв. Н. Тиграняна, «Вестник обществ. наук АН Арм. ССР», 1968, № 11 (на арм. яз.)
 Xудабашян К., Армянская музыка на пути от монодии к многоголосию, Ер., 1977
 Мазманян Р., Никогайос Тигранян. Очерк жизни и творчества. Ер., 1978
 Мазманян Р., Армянские народные танцы в обработке Н. Тиграняна, там же, 1973, No 8 (на арм. яз.)
 Мазманян Р., Мугамы в обработке Никогайоса Тиграняна, «Вестник общественных наук АН Арм. ССР», 1972, No 11 (на арм. яз.)
 Шавердян А., Очерки по истории армянской музыки XIX и XX вв., М., 1959, с. 124-26
 Апоян Ш., Фортепианная музыка Советской Армении, Ер., 1968, с. 23-33

 Мурадян М., Армянская музыка в XIX и начале XX века, Ер., 1970, с. 239-46 (на арм. яз.);
 Седракян Л., Фортепианные танцы Н. Тиграняна, «Вестник общественных наук АН Арм. ССР», 1978, No 2.

Ссылки 

Никогайос Фаддеевич Тигранян в Музыкальном энциклопедическом словаре

Персоналии по алфавиту
Композиторы Армении
Композиторы СССР
Музыковеды Армении
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Академические музыканты Армении
Академические музыканты СССР
Народные артисты Армянской ССР
Герои Труда
Музыка Армении